Gasteruption assectator är en stekelart som först beskrevs av Carl von Linné 1758.  Gasteruption assectator ingår i släktet Gasteruption, och familjen bisteklar. Arten är reproducerande i Sverige.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bisteklar
assectator